Mahomet steht für:
 Mohammed, Religionsstifter des Islam, der im Islam als Prophet und Gesandter Gottes gilt
 Mohammed (Name)
 Mahomet der Prophet, französisch Le fanatisme ou Mahomet le Prophète, im Zuge der Aufklärung durch den französischen Schriftstellers und Philosophen Voltaire geschaffene Verstragödie in fünf Akten

Siehe auch:
 Mahomed